Oracle Corporation — empresa de software
Oracle (banco de dados)
Oracle (Arizona) — região censitária dos Estados Unidos
The Oracle — álbum dos Godsmack

Ver também 
Oráculo —  resposta dada por uma divindade a uma questão pessoal através de artes divinatórias; em inglês: Oracle